Doornroosje, een Europees sprookje uit de verzameling van de Franse schrijver Charles Perrault, voor het eerst gepubliceerd in 1667 onder de titel De sprookjes van Moeder de Gans
 De schone slaapster (ballet), een ballet van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski uit 1890
 Doornroosje (1959), een Disney-animatiefilm uit 1959
 Doornroosje (Disney), hoofdpersonage uit de gelijknamige Disneyfilm
 Doornroosje (musical), een musical van Studio 100 uit 2002
 Doornroosje (Nijmegen), een poppodium in Nijmegen
 Doornroosje (Efteling)